

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alain Simmer, germaniste et archéologue mosellan
 Charlie Simmer, (1954- ), joueur canadien de hockey sur glace ;
 François Martin Valentin Simmer, (1776-1847), militaire français.

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain